Джеймс Хонг (, , У Ханьчжан; род. 22 февраля 1929, Миннеаполис, Миннесота, США) — американский актёр. Карьера Хонга длится около 70 лет и включает в себя более 400 ролей в кино, на телевидении и в видеоиграх.

Ранние годы 
Хонг родился в Миннеаполисе, штат Миннесота. Начальное образование получил в Гонконге, затем снова вернулся в США, когда ему было десять лет. Хонг стал изучать гражданское строительство в Университете Южной Калифорнии, но позднее его заинтересовало актёрское ремесло. Окончив университет, он в течение 7,5 лет был инженером дорожного строительства в Лос-Анджелесе, снимаясь во время отпусков. Хонг решил бросить инженерное дело, чтобы полностью посвятить себя актёрской карьере.

Карьера

Избранная фильмография

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Университета Южной Калифорнии
Выпускники Инженерной школы Университета Южной Калифорнии